Soul City est un label House basé à Détroit aujourd'hui défunt, fondé par Mike Banks et distribué par Submerge Distribution.

Discographie
SL4W 001 - The Brothers Burden Present L'Homme Van Renn - Luv + Affection (12")
SLSS 002 - Kenny Dixon Jr. - Soul Sounds (12")
SLSS 003 - Gerald Mitchell - Set Me Free (12")
SLSS 004 - DJ Tink Thomas - Soul Sounds 2 - Disco Club	(12")
SLSS 005 - Marc Pharaoh - Soul Sounds 3 (12")
SLSS 006 - Joyful Sounds Of Soul -	Hold On (12")
SLSS 007 - Aaron-Carl - Crucified (12")
SLSS 008 - The Choir Boys - Say Amen (12")
SLSS 009 - Davina - Don't You Want It? (12")
SLSS 010 - Marc Pharaoh - Soul Sounds 4(12")
SLSS 011 - The Choir Boys - Revival House (12")
SLSS 012 - Aaron-Carl - Make Me Happy (12")
SLSS 014 - Aaron-Carl - Midnite Jams Vol. 1 (12")
SLSS 015 - Marc Pharoah vs. Alton Miller vs. Greg Cash - Get It Up / Big Phreek / You Were There (12") 
SLSS 016 - D'Lareg - Better Way / Don't Wanna Come Down (12")
SLSS 017 - Aaron-Carl - Wallshaker (12")
SOUL 1 - Theresa Stringer - Round & Round (12")

Liens externes
Discogs

Label de house music
Label de musique électronique ayant son siège aux États-Unis
Label de musique électronique indépendant
Techno de Détroit